

Бучумень () — комуна у повіті Димбовіца.
 Бучумень () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бучумень.
 Бучумень () — комуна у повіті Галац.
 Бучумень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Бучумень.
 Бучумень () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Бучумень () — село у повіті Ілфов. Адміністративно підпорядковується місту Буфтя.
 Бучумень () — село у повіті Келераш. Адміністративно підпорядковується місту Будешть.

Бучумень () — село у Унгенському районі.
 Бучумень () — залізничне селище у Унгенському районі.